Флаг городского округа Долгопру́дный Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 августа 2003 года решением Совета депутатов города Долгопрудного № 46-на «О флаге муниципального образования город Долгопрудный», как флаг муниципального образования город Долгопрудный Московской области (после муниципальной реформы 2006 года — городской округ Долгопрудный), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1276.

24 декабря 2012 года, решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный № 181-нр, данный флаг утверждён официальным символом городского округа Долгопрудный и утверждено положение о флаге городского округа Долгопрудный, которым незначительно изменено описание и обоснование символики флага. Также наименование предыдущего решения изложено в следующей редакции: «Об установлении флага городского округа Долгопрудный Московской области».

Описание 
«Прямоугольное двустороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое волнообразно по горизонтали на две неравные части: большую красную в 7/10 ширины и синюю в 3/10 ширины, воспроизводящее в центре гербовую композицию: белого лебедя, с жёлтыми клювом и глазами, с воздетыми крыльями, плывущего по волнистой синей части флага, и в синей части — две узких волнистых белых полосы, не доходящих на 1/27 длины полотнища до краёв полотнища».

Обоснование символики 
Флаг отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В основу композиции флага города Долгопрудного положены исторические, географические, природные, экономические и культурные особенности города, который основан в 1931 году как пристанционный посёлок, однако упоминавшийся в исторических документах начала XVII века как село Виноградово, оно же Дубравка на Долгом пруде.

В 1914 году в этом месте была открыта железнодорожная платформа, получившая название Долгопрудная, западнее которой возведена дирижаблестроительная верфь. Сформировавшийся рабочий посёлок в 1935 году получил название Дирижаблестрой. Однако в 1938 году в связи с прекращением строительства дирижаблей и реорганизацией производства посёлок переименован в Долгопрудный, получивший статус города в 1957 году.

Центральной фигурой флага является лебедь, плывущий по белым волнам, аллегорически показывающий город, стоящий на берегу. Умные, понятливые птицы, лебеди приспосабливаются к различным обстоятельствам, но вместе с этим никогда не утрачивают осторожности. Лебеди отличаются привязанностью и постоянством в браке, нежно и заботливо относятся к потомству.

Символика лебедя — гордой, величавой и умной птицы, обустраивающей гнездо на берегу, на флаге Долгопрудного многозначна.

Это — красота, постоянство, верность, чистая любовь.

Это — полёт, отражающий одно из первых производств города — дирижаблестроительную верфь, действовавшую в 30-х годах XX века.

Это — судоходство по каналу имени Москвы, связанное с судоремонтным заводом, где в затоне стоят корабли, ожидающие ремонта или очередной навигации.

Воздетые крылья лебедя символизируют стремление вперёд, к развитию и совершенству. Воздетые крылья — это страницы раскрытой книги, символизирующие научный и культурный потенциал.

Красная часть флага подчёркивает символику отраслей промышленности города, давших социально-экономическое развитие посёлку, а затем городу, объединившему судьбы многих поколений жителей, тружеников, внёсших огромный вклад в экономическое, культурное, духовное развитие своего родного города и Московской области.

Красный цвет — символ жизненной силы, огня, труда, мужества, стойкости.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.

Две белых волнистых полосы в синей части флага символически изображают два Долгих пруда, давших название городу — Долгопрудный (долгий или длинный пруд, водоём, образованный подпруживанием одного из притоков реки Клязьмы).

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, благородство, совершенство, мир, взаимное сотрудничество.

Синяя часть флага также аллегорически показывает географическое расположение города на берегу канала имени Москвы (Москва — Волга).

Синий цвет (лазурь) — символ истины, возвышенных устремлений, чести, доблести, чистого неба и водных просторов.

Примечания 

Флаг
Флаги городов России
Флаги с изображением лебедя